Staveley puede referirse a:

 Staveley (Nueva Zelanda)

Inglaterra 
 Staveley (Cumbria)
 Staveley-in-Cartmel, Cumbria
 Staveley (Derbyshire)
 Staveley (Yorkshire del Norte)